Nothodiplax é um género de libelinha da família Libellulidae.

Este género só contém uma espécie:
 Nothodiplax dendrophila

Libellulidae